Оле́г Бори́сов: Борисов, Олег Иванович (1929—1994) — советский и российский актёр, кинорежиссёр. 
 Борисов, Олег Николаевич (род. 1970) — русский писатель-фантаст.
 Борисов, Олег Владимирович (род. 1985) — российский боец смешанных боевых искусств. Чемпион ACA в легчайшем весе.